Okraj Sliven () je eden izmed 28 okrajev v Bolgariji.

Leta 2011 je okraj imel 197.473 prebivalcev na 3.544 km² površine. Glavno mesto okraja je Sliven.

Upravna delitev 
Okraj Sliven je razdeljen na 4 občin.

Mesta 
Kermen, Kotel, Nova Zagora, Sliven, Tvardica, Šivačevo

Demografska slika 
Razvoj prebivalstva

Opombe in reference

Zunanje povezave 

 Spletni portal

Upravna delitev Bolgarije